Рыковская волость —  волость в Великолукском уезде Псковской губернии в 1924 —  1927 гг.
 Рыковская волость —  волость в Себежском уезде Витебской губернии